Die Abkürzung FHB steht für
 Fachhochschulbibliothek
 Fachhochschule Brandenburg, ehemaliger Name der Technischen Hochschule Brandenburg
 Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, ehemaliger Name der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung
 Freihaltebedürfnis (Markenrecht)
 FHB (Uhrenmarke) eine Abkürzung für Felix Huber Basel
 FHB Bank, eine ungarische Bank
 Freie Hansestadt Bremen
 Fritz Höhne Bielefeld, Hersteller von Zunft- und Berufsbekleidung

Abkürzung